Dragande propeller är en drivmetod för propellerdrivna fordon som innebär att propellern sitter monterad framför sin drivaxel i den riktning som fordonet ska gå åt och "drager" denna bakom sig under gång (jämför skjutande propeller).

Dragande propellrar förekommer vanligen hos propellerflygplan, då traditionellt sittandes framför fordonets motor/motorer, men förekommer även hos zeppelinare, svävare och vissa helikoptrar med framåtriktade extrapropellrar. Historiskt har det även testats dragande propeller på aktersnurror till båtar vid enstaka tillfällen.

I gråzonen kan helikopterrotorer och liknande förslagsvis även beskrivas som dragande propeller vid gång uppåt (jämte "lyftande propeller"). Tiltrotorflygplan använder konventionellt även dragande propellrar för sitt flygplansläge.

Referenser

Noter 

P
Flygplanskonstruktioner
Flygplanskomponenter